Аллсвенскан 1938/39 — 15-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1938/39 року розпочався 31 липня 1938 року й завершився 4 червня 1939 року.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФ «Ельфсборг» (Бурос).

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція